Lechiterna puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.
El nombre común de la planta Euphorbia nicaeensis.
El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.
El nombre común de la planta Euphorbia segetalis.
 El nombre común de la planta Sonchus asper.
 El nombre común de la planta '''''Sonchus oleraceus.